Firma je lahko:

 firma, ime pod katerim posluje družba
 Firma, naslov romana Johna Grishama
 Firma, naslov filma posnetega po knjigi